esterazy cholinowe (ChE) – enzymy z grupy hydrolaz
 che – hiszpański wykrzyknik używany w części Ameryki Południowej 
 Ernesto Che Guevara – rewolucjonista i pisarz argentyński, jedna z głównych postaci rewolucji kubańskiej
 Che. Rewolucja − film z 2008 roku, w reżyserii Stevena Soderbergha
 Che. Boliwia − film z 2008 roku, w reżyserii Stevena Soderbergha, druga część Che. Rewolucja